«Труба́ч» () — украинский комедийный фильм-мюзикл, снятый Анатолием Матешко. Премьера кинокартины на Украине состоялась 27 марта 2014 года. Фильм рассказывает о 13-летнем подростке Коле Шевченко, который играет на трубе в детском эстрадно-духовом оркестре «Березиль». Написав песню «Бродяга», он жаждет победить с ней в музыкальном конкурсе и тем самым завоевать сердце одноклассницы Лизы.

В ролях

Восприятие

Критика 
Кинокритик Александр Гусев из «Украинской правды» оценил «Трубача» на 2,5 балла из 5, посчитав неудачным обращение фильма к жанру мюзикла, который, по его мнению, «со всей очевидностью» основан на советской музыкальной комедии «Волга, Волга» режиссёра Григория Александрова. «Песни практически не имеют отношения к действию и не помогают раскрывать характер героев, представляя собой отвлечённые музыкально-комические номера, весьма сомнительные в отношении как музыки, так и комизма», — добавил Гусев.

Награды и номинации 
«Трубач» получил премию Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества за 2016 год в категории «Кинопроизведения для детей и юношества».

По результатам зрительского голосования «Трубач» вместе с британским фильмом «Поверь» разделил третье место на международном кинофестивале для детей и подростков «Чилдрен Кинофест», проходившем в мае 2014 года.

В 2014 году «Трубач» был одним из трёх претендентов на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке от Украины, в итоге проиграв борьбу «Поводырю» режиссёра Олеся Санина.

Выпуск 
В конце мая 2014 года фильм был представлен на международном кинофестивале для детей и подростков «Чилдрен Кинофест». Осенью того же года «Трубач» был показан в рамках Недели украинского кино в поддержку украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России на 20 лет.

Примечания 

Фильмы на украинском языке
Семейные фильмы Украины
Фильмы-мюзиклы Украины
Кинокомедии Украины
Фильмы Украины 2014 года